Кастилискар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 40,7 км². Население — 338 человек (на 2010 год). Расстояние — 108 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Castiliscar
 Para saber más
 Turismo Aragón 
 Turismo y Arte 
 Fundación Castillo de Liscar

Муниципалитеты Сарагосы